Евпатори́йский трамва́й — система электрического трамвая в Евпатории. Является одной из семи действующих на территории бывших Российской империи и СССР систем с использованием колеи 1000 мм, а также единственной на территории Крыма (до 2014 года второй трамвай в Крыму работал в селе Молочном). Открытая в 1914 году, она до сих пор пользуется большой популярностью у отдыхающих, несмотря на то, что с середины 2000-х отмечается значительное увеличение перевозок маршрутными такси.

История

Российская империя 
 В 1887 году в городской Думе Евпатории впервые рассматривается вопрос об организации трамвайного движения, но вопрос был вскоре забыт.
 В 1907 году проект трамвайной системы был возобновлён. Для строительства трамвайного депо городская Дума выделяет 13 соток земли, на них начинают обустраивать тяговую подстанцию и площадку для стоянки трамвайных вагонов. 16 декабря 1911 года Городская дума Евпатории утвердила проект строительства трамвайных линий, разработанный отечественной компанией Вестингауз (Русское электрическое общество). Строительство трамвая оценивалось в 320 тысяч рублей, но городской бюджет не располагал данной суммой и часть денег пожертвовали жители города.
 В декабре 1912 года в Евпатории было начато строительство трамвайного депо. Летом следующего года начали строиться, и первые три участка трамвайной линии: Центральный (Гортеатр — Симферопольская ул.), Дачный (Гортеатр — ул. Маяковского) и Мойнакский (Гортеатр — грязелечебница Мойнаки).
 31 марта 1914 была совершена пробная поездка, и 10 мая первый рейсовый вагон вышел на евпаторийские рельсы. Протяженность первой трамвайной линии составила 4,5 км.
 К 1917 году было уже три линии. На них работало 14 новейших электрических вагонов фирмы «Вестингауз», двухосные моторные, с двумя кабинами управления.

Советский период (1917—1991) 

 В 1918 году, во время Гражданской войны, движение трамваев по городу было остановлено. Движение возобновилось лишь в 1923 году. В 1926 году была проложена линия к железнодорожному вокзалу, которая сейчас используется маршрутом № 3.
 В период немецкой оккупации Евпатории (1941—1944 годы) трамвайное движение было вновь остановлено. В 1944 году движение было частично восстановлено, а полностью ремонт трамвайных путей был завершён к 1952 году. В ходе послевоенной реконструкции путей линия по улице Ивана Франко была перенесена на улицу Полупанова, в результате чего конечная «Грязелечебница „Мойнаки“» оказалась отдалена от озера.
 В ноябре 1950 бывшая Дачная линия была продлена до проспекта Ленина и соединена с примыкавшей к новому участку трамвайной линией. Сформировавшаяся маршрутная сеть действовала без изменений до 13 июня 1981 года. Впоследствии были построены разворотные кольца «Грязелечебница Мойнаки» (1951) и «Улица Симферопольская» (1953).
 В 1957 году в Евпаторию поступают вагоны из ГДР — двусторонние «Gotha» — «Т57» и «В57».
 В 1969 году в Евпаторийское трамвайное управление назначен новый руководитель — Иван Александрович Пятецкий, бессменно проработавший в этой должности до своей смерти в 2006 году.
 В 1970 после закрытия трамвайного движения в Симферополе часть вагонов была передана в Евпаторию.
 13 июня 1981 года было открыто движение по новому участку трамвайной линии «Симферопольская улица — Новый пляж», по которому был пущен сезонный маршрут № 4. Его протяжённость составила 1,7 км.
 В 1987 году поступают новые вагоны Tatra KT4SU. Всего до распада СССР в Евпаторию поступило 18 вагонов данной модели, закреплённых за маршрутом № 1, из них один был разбит в ДТП в начале 1990-х годов, а два сгорели в 2000-е.
 В 1990 году в эксплуатацию ввели новый участок от Мойнак до кольца на улице Интернациональной. На новый участок была продлена трасса маршрута № 2. Одновременно два вагона Gotha T57 и T59E были переданы на открытие трамвайной линии в Молочном, а их бывшие прицепы, с которыми они работали по СМЕ, были списаны.
 В марте 1991 года в Евпатории появилась первая двухпутка, которая связала Интернациональную и микрорайон Спутник-2. По новой линии был запущен пятый маршрут трамвая, но в июле-августе 1991 года пятый маршрут поглотил второй трамвайный маршрут.

После распада СССР 
 В 1993 году маршруты № 1 и 2 производят взаимный обмен трассами в центре города: маршрут № 1 перешёл на проспект Ленина, а маршрут № 2 в курортную зону. Это вызывало значительные неудобства при движении по проспекту Ленина трамваев маршрута № 3, особенно с их оборотом на конечной «Гортеатр».
 В 1995 году в микрорайон Спутник-2 был продлён первый маршрут, а маршрут № 2 был укорочен до грязелечебницы «Мойнаки».
 В 1996 году поступают два вагона Gotha T57 в виде подарка трамвайной системы Цвиккау, заменившие вагоны этой же модели с теми же парковыми номерами, списанные в 1989 году. В этому же году в Евпатории окончательно закончена пассажирская эксплуатация вагонов типа Gotha B59E, Gotha T2-62 и Gotha B2-62, оставшиеся Gotha T59E переоборудованы в служебную технику.
 В 1997 году совместно с фирмой Айлант запускается экскурсионный маршрут № 5, получивший бренд «Трамвай желаний». Также построен тупик для стоянки трамвая на улице Фрунзе. Но в 2003 году во время реконструкции улицы тупик был демонтирован, оставалось лишь маленькое ответвление с стрелочным переводом.
 1 января 2005 года в связи с неисправностью автоматической стрелки маршрут № 3, следовавший от железнодорожного вокзала, укорочен до гостиницы «Украина».
 В 2006 году скончался руководитель трамвайного управления Иван Александрович Пятецкий. Трамвайному управлению присваивают имя И. А. Пятецкого.
 В 2010 году трамваи маршрута № 2 следуют до остановки Лиман. Причина сокращения — поломка автоматической стрелки. Демонтируется ответвление со стрелочным переводом у парка им. Фрунзе.
 В 2011 году Совмин АР Крым утвердил проект развития транспорта, в котором предусматривается строительство трамвайных путей в посёлок Заозёрное, микрорайон Исмаил-Бей, и посёлок Прибрежное.
 В сентябре 2013 года Евпатория производит обмен вагона Gotha T59E с Винницей на Tatra KT4SU. В июле 2013 года в Евпатории рассматривался план замены части трамваев Tatra KT4SU на Электрон T3L44 или Электрон T5L64, не доведённый до практической реализации в связи с началом Майдана и последовавшим присоединением Крыма к России.

 1 января 2015 года в трамваях в тестовом режиме была введена бескондукторная система оплаты проезда.
 5 февраля 2015 года КП «ТУ имени И. А. Пятецкого» сменило уставную форму на МУП «ТУ им. И. А. Пятецкого» (полное: муниципальное унитарное предприятие «Трамвайное управление им. И. А. Пятецкого» городского округа Евпатория Республики Крым).
 В мае 2019 года Главгосэкспертизой Крыма был утверждён проект реконструкции части трамвайной системы. По плану реконструкция путей с сооружением новых остановок коснётся только трассы маршрута № 1.
 С ноября 2019 по март 2020 года в Евпатории были проведены сертификационные испытания вагона типа 71-411. По итогам испытаний в ноябре 2020 года был подписан контракт на производство 27 трамваев этого типа, включая 7 в двухсторонней двухкабинной модификации 71-411-03. Первая партия вагонов начала доставляться в июне 2021 года, к началу декабря 2021 поставлены все 27 вагонов, подвижной состав трамвайного депо Евпатории полностью обновлен.
 С 9 июля 2021 года для освобождения места на отстойном веере для трамваев нового типа начался поэтапный вывод из эксплуатации вагонов типа Tatra KT4SU, а с 21 сентября 2021 года выведенные из эксплуатации вагоны этого типа перевозятся на базу МУП «Экоград» для хранения с возможностью последующей утилизации, с них снимаются пантографы и тележки.

Оплата проезда 
В 2017 году в трамваях Евпатории была внедрена электронная система оплаты проезда, которая позволила увеличить доходы предприятия от перевозок. В трамваях действует евпаторийская версия транспортной карты «ГЛОНАСС Крым», позволяющая записать месячные безлимитные электронные проездные для обычных пассажиров (1020 рублей на апрель 2019 года) и школьников (510 рублей). Также доступна оплата проезда и банковскими картами, с них списывается стоимость билета на 1 поездку. Эквайером выступает АКБ «Россия», чей процессинговый центр позволяет оплачивать проезд как платёжной системой «Мир», так и Visa и MasterCard.

История изменения стоимости билета на 1 поездку 
 Август 2004 года — 0,50 UAH
 2007 год — 0,75 UAH
 2008 год — 1 UAH
 15 июня 2011 год — 1,25 UAH
 1 февраля 2012 года — 1,5 UAH
 1 февраля 2014 года — 1,75 UAH
 1 мая 2014 года — 2 UAH/6 RUB
 1 июня 2014 года — 6 RUB (отмена гривны в Крыму)
 20 июня 2014 года — 7 RUB
 1 января 2015 года — 8 RUB
 1 января 2016 года — 11 RUB
 1 сентября 2017 года — 13 RUB
 1 июля 2018 года — 14 RUB
 1 июня 2019 год — 17 RUB
 1 января 2021 — 22 RUB (наличными), 17 RUB — электронной картой
 15 апреля 2022 — 25 RUB (наличными), 20 RUB — банковской картой

Правом льготного проезда могут пользоваться только граждане России и Украины, зарегистрированные на территории Республики Крым (Автономной Республики Крым).

Маршруты и путевое хозяйство 

Современная маршрутная сеть насчитывает 4 маршрута, не имеющими (с 2010 года полностью) общих участков между собой. Три маршрута целиком однопутные, с тупиковым оборотом трамваев, два из них — даже без разъездов на всём протяжении маршрута. Также два из четырёх маршрутов являются сезонными:
 Маршрут № 1. Основной магистральный трамвайный маршрут с наибольшим пассажиропотоком и охватом сети. Пролегает от Симферопольской улицы через центральную часть, проспект Ленина, грязелечебницу «Мойнаки», новые микрорайоны до Спутника-2. Отличается от остальных маршрутов наличием разворотных колец, сооружённых специально в 1950-е (и при продлении в начале 1990-х годов), а также более новым подвижным составом (71-411) и наличием единственного в Евпатории двухпутного участка.
 Маршрут № 2. Сезонный маршрут, охватывает линию, пролегающую внутри курортной зоны. Трасса полностью однопутная, с несколькими разъездами и тупиковой системой оборота. В начале 1990-х годов продлевался до микрорайона «Спутник-2», после укорачивания в 1995 году его старая трасса, дублируемая в настоящее время полностью, была компенсирована маршрутным такси № 9. Выпуск на линию составляет от 1 до 2 трамваев (71-411-03). Работает с 1 июня по 1 октября, в зимнее время почти полностью (кроме улицы Кирова, где действует одностороннее движение) компенсируется автобусом № 9.
 Маршрут № 3. Пролегает по улице Фрунзе. Линия однопутная (открыта в 1926 году), тупиковая, без разъездов (единственный разъезд «Улица Дёмышева» ликвидирован в 2015 году). Один из двух круглогодичных маршрутов сети. Выпуск составляет 1 вагон
 71-411-03. С 2021 года полностью дублируется автобусом № 9, до этого перекрёсток улиц Фрунзе и Некрасова не имел дублирующей автобусной связки по трассе трамвайной линии.
 Маршрут № 4. Сезонный маршрут, открытый в 1981 году, проложен по тупиковой однопутной линии по Симферопольской улице до остановки «Новый пляж». В тупике «Новый пляж» производится разгрузка прибывающего в Евпаторию нового подвижного состава (в 2013 году — Tatra KT4SU, в 2019 — испытания 71-411). Выпуск составляет 1 вагон (71-411-03). В зимнее время компенсируется автобусом № 6.
 Маршрут № 5. Экскурсии по центральной части города, охватывают трассы маршрутов № 1 и 2 с разворотом на Симферопольской улице и на Мойнаках. В 1997—2019 годах использовался вагон Tatra KT4SU № 039, с августа 2020 года экскурсии проводятся на Gotha T57 № 012.

Подвижной состав

Действующий 

 Tatra KT4SU — 1 вагон, ещё 15 вывезены на базу МУП «Экоград» для утилизации (два из них двухкабинные). 
 Gotha T57 — 4 вагона, из них 1 используется для экскурсионных рейсов (иногда используется в качестве пассажирского трамвайного вагона). В 1957 с завода поступило два двухвагонных поезда, а одновагонные стали прибывать в 1969. В 2003—2004 годах все вагоны прошли капитальный ремонт. 
 71-411 — 20 вагонов, из них 3 на ремонте, а 2 ожидают ввода в эксплуатацию.
 71-411-03 — 7 вагонов, из них 2 ожидают ввода в эксплуатацию.

Служебный 

 Gotha T59E Вагон-вышка КС. До 1996 года работал как пассажирский двухвагонный состав 21-65.
 Gotha T57 Вагон службы ремонта пути. С 2000 по 2013 год вагон находился в нерабочем состоянии. До 2000 года работал в двухвагонном составе 19-52, перед перезапуском в качестве служебного перенумерован в 002.

Трамвайный парк 

Евпаторийский трамвайный парк МУП ТУ им. И. А. Пятецкого. Адрес: г. Евпатория, ул. Белинского 1.  

Тел.:  +7 (36569) 4-42-80

Памятник «100 лет Евпаторийскому трамваю» 

В 2014 году в связи с юбилеем у разворотного кольца на остановке «Симферопольская улица» был торжественно открыт памятник «100 лет Евпаторийскому трамваю». В качестве памятника установлен заслуженный трамвайный вагон № 063 модели Gotha B57 1957 года выпуска, которому был смонтирован пантограф от одного из списанных вагонов типа Gotha T57.

Перспективы 
 В 2011 году был разработан проект транспортного комплекса Крыма, где предусматривалось строительство трамвайных путей в Заозёрное, Исмаил-Бей и в Аквапарк.
 На 2020 год запланирована реконструкция 7,5 км трамвайных путей; большую часть из них составят участки маршрута № 1.
 В августе 2015 года Евпаторийская городская администрация сообщала о необходимости приобретения 27 новых трамваев. В силу критической ситуации с необходимостью обновления подвижного состава и путей, но при полном отсутствии на российском рынке трамваестроения новых моделей трамваев для колеи 1000 мм в качестве альтернативы рассматривался вариант ликвидации системы и замены её 40 автобусами для нового филиала «Крымавтотранса». В итоге решение было принято в пользу обновления трамвайной системы: к декабрю 2019 года в Евпатории были проведены испытания вагона новой серии 71-411, а 13 января 2021 подписан контракт с АО «Уральский завод транспортного машиностроения» на поставку 27 новых вагонов до конца 2021 года, 1,35 млрд.руб. будет выделен из федерального бюджета, вместимость вагонов — 179 человек.

Неосуществлённые планы 
 На первоначальном плане проектирования трамвайной сети Евпатории в 1910-е годы была запланирована постройка линии по улицам Кирова и Павлика Морозова до санатория «Юбилейный», а также продление линии по улице Фрунзе между проспектом Ленина и улицей Кирова до современной линии маршрута № 2. После Великой Отечественной войны от проекта окончательно отказались.
 С 1991 года периодически рассматриваются планы по сносу трамвайного депо на территории на улице Белинского и постройки нового парка в Спутник-2. Обычно данные планы аргументируются необходимостью расширения производственных площадей и увеличения количества подвижного состава в случае реализации успешных проектов развития сети.

Литература 
 В. Ф. Веклич, Л. В. Збарский. Проблемы и перспективы развития трамвайного транспорта в Украинской ССР — К.:Общество «Знание» УССР, 1980
 Электротранспорт Украины: Энциклопедический путеводитель / Сергей Тархов, Кость Козлов, Ааре Оландер. — Киев: Сидоренко В. Б., 2010. — 912 с.: ил., схемы. — ISBN 978-966-2321-11-1.

Примечания

Ссылки 
 
 Последние новости городского трамвая
 Галерея трамваев на сайте «Электротранспорт Украины»
 
 Евпаторийский трамвай на сайте о московском метро
 Трамвай Евпатории на сайте по истории Евпатории

Социальные сети 
 Сообщество «ВКонтакте»
 Сообщество в «Facebook»

Транспортные здания и сооружения, построенные в 1914 году
Транспорт Евпатории
Колея 1000 мм

Трамвайные системы Крыма
1914 год в Крыму